Amin je lahko: 

 Amin, organska spojina
 Amin, priimek
Amin, simbol za kotno minuto (arcmin)